

Presentación previa 
Sergiy Stakhovsky fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Kyle Edmund derrotó en la final a Bjorn Fratangelo.

Cabezas de serie 

 ' Kyle Edmund (Campeón)
  Bjorn Fratangelo (Finalista)
  Liam Broady (Primera ronda)
  Guilherme Clezar (Primera ronda)

<ol start=5>
  Jared Donaldson ''(Segunda ronda)
  Brydan Klein ''(Semifinales)
  Daniel Nguyen ''(Primera ronda)
  Saketh Myneni ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Binghamton 2015